Kota (alb. Kotë) – miasto w południowo-zachodniej części Albanii, w okręgu Wlora.

Miejscowości w Albanii